Bierwirth je lahko:
 Rudolph Bierwirth, general
 Petra Bierwirth, političarka
 Karl Bierwirth, dvigalec uteži